Штайнен:

 Штайнен (Швиц) — коммуна в Швейцарии.
 Штайнен (Баден) — коммуна в Германии.
 Штайнен (Вестервальд) — коммуна в Германии.